Аберация може да се отнася за:
 Аберация, дефект в образа, получен от оптична система
 Аберация, изместване на видимото положение на звезда
 Хроматична аберация, оцветяване поради нееднакво фокусно разстояние на лъчи от различен цвят
 Аберация, медицински термин обозначаващ отклонение в развитието или растежа на организма
 Хромозомна аберация, термин в генетиката обозначаващ отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите